Бристоль (округ, Массачусетс)
Бристоль (округ, Род-Айленд)